Marie-Anne de Bourbon (1666-1739)

 Marie-Anne de Bourbon-Condé (1678-1718) : fille d'Henri-Jules de Bourbon-Condé et d'Anne de Bavière, épouse de Louis-Joseph de Vendôme
 Marie-Anne de Bourbon-Conti (1689-1720) 
Marie-Anne de Bourbon-Condé (1697-1741), dite  de Clermont, quatrième fille de Louis III de Bourbon-Condé et de Louise-Françoise de Bourbon